Pleasure Island peut faire référence à différents lieux :

Parcs d'attractions
Downtown Disney Pleasure Island, zone centrale de Downtown Disney Floride. 
Pleasure Island Family Theme Park, un parc d'attractions situé à Cleethorpes,  en Angleterre.
Pleasure Island (Massachusetts), un parc d'attractions situé à Wakefield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
Pleasure Island (Texas), un parc d'attractions situé à Borger, au Texas, aux États-Unis.
Pleasure Island (Michigan), un parc aquatique situé à Muskegon, dans le Michigan, aux États-Unis.

Géographie
Pleasure Island (Maryland), dans la baie de Chesapeake, dans le Maryland, aux États-Unis.
Pleasure Island (Caroline du Nord), une île côtière au sud-est de la Caroline du Nord, toujours aux États-Unis.

Culture 
 Pleasure Island, un film de 1980 réalisé par Michel Ricaud